Tatjana Kotowa ist der Name folgender Personen:
* Tatjana Nikolajewna Kotowa (* 1985), russische Schönheitskönigin und Sängerin
 Tatjana Wladimirowna Kotowa (* 1976), russische Weitspringerin